Wheaton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wheaton (Illinois)
Wheaton (Kansas)
Wheaton (Minnesota)
Wheaton (Missouri)